«Hype Boy» — второй ведущий сингл южнокорейской гёрл-группы NewJeans из одноимённого дебютного мини-альбома, выпущенный 23 июля 2022 года на лейблах Ador (саб-лейбл Hybe Co.) и YG Plus (совместное предприятие Hybe Co. и YG Entertainment). Записанная в стиле поп- и RnB-музыки 2000-х и 1990-х годов, «Hype Boy» удостоилась значительного числа положительных отзывов критиков, расположилась в списках лучших песен года многих музыкальных изданий, а танец к ней стал вирусным.

Предыстория и релиз 
1 июля 2022 года принадлежащий конгломерату Hybe Co. лейбл Ador разместил в своих аккаунтах в социальных сетях три анимационных видеоролика с номера «22», «7» и «22», что вызвало слухи о том, что 22 июля состоится релиз со стороны их новой группы. 22 июля 2022 года без какой-либо подготовки, информации о составе группы и рекламы состоялся релиз сингла «Attention», а следом они анонсировали, что группа NewJeans выпустит свой первый мини-альбом 30 числа. Такие «неожиданные релизы» в целом редки в кей-поп индустрии, а неожиданные дебюты групп случаются настолько редко, что часто привлекают повышенное внимание. 23 июля появился второй сингл группы «Hype Boy», а также 50-ти секундный клип, раскрывающий имена участниц, дополнительно сопровождаемый четырьмя музыкальными клипами на песню (при этом в целом релиз сопровождали 6 видео, выложенных на видеохостинг YouTube). Они рассказывают общий сюжет (по одной на участницу кроме Даниэль и Хэрин, у которых общая история) о чудесности первой любви. 28 июля стало известно, что количество предзаказов на альбом превысило число в 444 тысячи копий.

Композиция 
Авторами слов песни стали Gigi, Ylva Dimberg и Ханни, участница группы, а продюсерами выступили 250 и Ylva Dimberg. В песне встречаются слова как на корейском, так и на английском языке. Она длится 2 минуты и 56 секунд и записана в тональности Ми минор при темпе 100 ударов в минуту. В песне куда более сильно звучит синтезатор, нежели в первом сингле группы, однако основой всё равно остаются голоса девушек. Кроме этого песня звучит более свежо и быстро, нежели «Attention», но при этом остаётся в стиле групп 2000-х годов, таких как TLC и En Vogue, и певицы Алии, как и предыдущий сингл группы.

Восприятие 
В рецензии на альбом New Jeans журналист  Хан Сон Хён описал «Hype Boy» как противоположность предыдущего сингла «Attention»: если в первом сингле музыка, по его словам, выверенно гармонична, то во втором каждая её часть и нота обладает своей индивидуальностью, и именно на ней сфокусирована песня. В конце 2022 года же «Hype Boy» удостоился положительных отзывов от многих изданий, будучи включённым в списки лучших (K-pop)песен года. Так в New Musical Express его расположили на вершине хит-парада лучших K-pop композиций года и назвали «3 минутами поп-совершенства» под вдохновением западных коллективов начала века. Журналистка того же издания Риан Дейли описала песню как освещающее изменение в поп-музыке, исполнители в которой часто, найдя свой стиль, не пытаются привнести что-то новое. Она описала песню как «жемчужину» в творчестве группы, в которой элементы RnB прямиком из 90-х сочетаются с современными поп-элементами и вызывают привыкание, и как обладающую «крутым и запоминающимся припевом». В топ 50 лучших песен 2022 года этого издания «Hype Boy» расположилась на 26 месте. Редакция CNN Philippines, расположив песню в своём списке любимых кей-поп песен года без указания конкретной позиции, описала её как «мечтательный восторг», в котором сочетаются игривый и достаточно простой текст, тропические ритмы и такого же типа хореография, что заставляет слушать трек раз за разом, «всё больше понимая то, что делает её такой чертовски хорошей». Согласно редакции , неожиданный релиз «Attention» заставил многих обратить внимание на группу, но именно «Hype Boy» сделал её «мгновенной сенсацией» для любителей кей-поп музыки в принципе. По их словам, такой дебют не только определил потенциал группы, но и продиктовал будущее всей индустрии. Обозреватель Teen Vogue Клэр Додсон в списке лучших песен по мнению журналистов издания писала, что NewJeans во всех своих песнях сохраняла настрой музыки 2000-х годов, закрепив его во втором сингле — «весёлом, энергичном, ностальгическом». Она же заявляла, что даже каверы на композицию многие никак не могут перестать слушать, ведь из-за песни «что-то определённо заклинило в мозгу нашего коллектива». Одной из лучших песен года «Hype Boy» посчитала и редакция журнала Time, где композицию назвали вирусной не только из-за её танцевального звука со «спокойной утончённостью», не лишённой энергии с припевом, что вызывает двойной удар серотонина, но и подчёркивающей её хореографией.

Редакция  расположила песню на 10 месте в списке лучших женских k-pop композиций года (ниже, чем «Attention»), описав её как остающуюся верной фирменному стилю группы с «пьянящими мелодиями» и минималистичностью. Того же места песня удостоилась в списке лучших K-pop песен от Mashable, где также как и в Nylon обратили внимание, что именно «Hype Boy» сделала группу «звёздами индустрии». Редакция описала её как весёлую и запоминающуюся композицию со ставшей трендом хореографией, которую исполняли многие популярные исполнители, например JAY B из Got7 и Чанбин из Stray Kids, но наиболее вирусной стала версия от айдолов, что проходят военную службу (Ким Нам Вук, Пак Ён Чан из , Ишон и Джэйас из ONF и Инсон из SF9), набравшая более 8 миллионов только под одним из постов в Twitter. Журналисты газеты South China Morning Post поставили песню на 7 место в списке лучших k-pop композиций года, назвав её свежей и далёкой от «перепродюсированного» кей-попа. Редакция The Korea Herald поставила «Hype Boy» на 4 место, тоже назвав хореографию композиции в стиле раннего кей-попа вирусной. Редакция Rolling Stone включила «Hype Boy» в топ 100 лучших песен года, расположив на 24 месте.

В январе 2023 года песня стала самым прослушиваемым треком южнокорейского Spotify, обогнав предыдущего рекордсмена, трек «Butter» бой-бэнда BTS. К 25 февраля количество прослушиваний группы на хостинге в мире преодолело отметку в 900 миллионов стримов, и самой прослушиваемой их песней стала «Hype Boy». Тогда же три песни NewJeans — «Ditto», «OMG» и «Hype boy» заняли первые три позиции чарта музыкального магазина Melon. В марте песня стала одной из наиболее популярных композиций, заказываемых в караоке-барах Республики Корея.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания 

NewJeans
Песни в стиле k-pop
Многоязычные песни
Песни на корейском языке
Песни на английском языке
Появились в 2022 году в Республике Корея